Un Rey de la especie de los marauders (sanyassan). Su nave, así como su enorme tripulación se estrelló en la luna boscosa de Endor casi medio siglo antes de la batalla del Imperio y los rebeldes alrededor de la Estrella de la muerte. Terak ordenó la construcción de un castillo en las llanuras de Endor y así alzó su pequeño reino atormentando a especies nativas como los ewoks y los yuzzum. Terak había hecho una escala en Dathomir, aquí de aluna forma logró que la bruja Charal, le acompañase y terminase en la engorrosa situación en la que todos estos se hallaban. Atrapados en Endor, se resignaron por el momento, pero Terak tenía en la cabeza una sola palabra: la Fuerza. Tal vez un vago recuerdo que escuchó en algún puerto espacial, o en Dathomir donde se manipulaba mucho, pero sin duda el rey de los marauders, asociaba a la Fuerza con un medio de escape de Endor. Buscaba insaciablemente en cada nave que se estrellaba, una fuente de poder lo suficientemente eficáz como para hacerlo salir de su "prisión planetaria". Esta es la razón por la cual Terak atacó a los Towani, una familia humana que se estrelló unos cuatro o cinco años antes de la batalla de Endor.

Solo la hija menor Cindel Towani, sobrevivió ayudada por los Ewok y después de luchar contra los marauders y vencerlos logró escapar del planeta junto con otro humano, Noa. Con respecto a terak, este murió tras romperse la sortija de la bruja Charal. Esta contenía una extraña manipulación de la Fuerza y actuó misteriosamente sobre Terak (el cual era el que la sostenía cuando se rompió). Se convirtió en piedra; o se secó, no se sabe.

Personajes de Star Wars
Estaciones de trabajo informáticas